Le   d'armée,  ou XXX corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 d'armée (Allemagne)

France
 d'armée (France)

Italie
  corps d'armée du Regio esercito

Royaume-Uni
 (Royaume-Uni)

Homonymie d'unités militaires